Möllring ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Möllring (* 1955), deutsche Politikerin (CDU)
 Hartmut Möllring (* 1951), deutscher Politiker (CDU), ehemaliger Minister in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Möllering